Wickman är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wickman 1 009
 Vickman 201
 Wichmann 62
 Wichman 19
 Wickmann 1
Totalt blir detta 1 292 personer.

Personer med efternamnet Wickman eller varianter av detta namn
 Albert Wickman (1884–1942), baptistpastor, fredsagitator och laboratoriechef
 Albin Wickman (1896–1971), finländsk politiker
 Asta Wickman (1895–1983), översättare av ryskspråkig litteratur
 Barbro Wickman-Parak (född 1947), ekonom, vice riksbankschef
 Basse Wickman (född 1949), sångare, gitarrist, låtskrivare
 Bo Wickman (1917–2007), språkvetare
 Carl Gustaf Wickman (1856–1921), politiker
 Christer Wickman (1944–2000), pianist
 Einar Wichmann (1893–1944), finländsk militär
 Emil Wichmann (1856–1938), finlandssvensk pedagog och författare
 Emma Wickman (född 1961), barnskådespelare
 Eric Wickman (1887–1954), svensk-amerikansk bussbolagsgrundare
 Erik Wickman (1924–2019), konstnär
 Eva Wichman (1908–1975), finlandssvensk författare, översättare och konsthantverkare
 Felix Wickman (född 1981), musiker
 Frans E. Wickman (1915–2003), geolog och mineralog
 Fredrik Wickman (född 1958), barnskådespelare
 Gustaf Wickman (1858–1916), arkitekt
 Gustaf Wickman (tecknare) (1879–1948), tecknare och reproduktionstekniker
 Hugo Wickman (1904–1962), konstnär
 Ivar Wickman (1872–1914), läkare
 Jakob Wickman-Modigh (född 1986), handbollsspelare
 Jarl Wickman (1935–1971), teckningslärare, tecknare och grafiker
 Johan Wickman (aktiv 1718–1730), trofémålare
 Johannes Wickman (1882–1957), tidningsman
 Julia Maria Wichmann (1881–1974), finländsk etnograf
 Kerstin Wickman (född 1941), journalist, författare och konsthistoriker
 Krister Wickman (1924–1993), nationalekonom, ämbetsman, politiker
 Maria Wickman (född 1951), sångerska
 Oscar Wickman (1843–1924), ingenjör
 Putte Wickman (1924–2006), jazzklarinettist
 Sharon Wichman (född 1952), amerikansk simmare
 Sten Wickman (1890–1941), psykiater
 Tamás Wichmann (född 1948), ungersk kanotist
 Torgny Wickman (1911–1997), regissör, fotograf och sångtextförfattare
 Ulla Sundin-Wickman (1926–2007), bokillustratör
 Yrjö Wichmann (1868–1932), finländsk språkforskare

Se även
 Wickmanska gården, köpmansgård i Lund
 Wikman, efternamn

Källor

Svenska efternamn